Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 1978 проходили с 11 по 17 декабря 1978 года в Бангкоке (Таиланд) только среди мужских команд. В турнире приняло участие 8 команд.

Победителем турнира в 5-й раз в своей истории стала сборная Пакистана, победившая в финале сборную Индии со счётом 1:0. Бронзовые медали завоевала сборная Малайзии, которая должна была играть в матче за 3-е место со сборной Японии, но сборная Японии на матч не явилась и ей было присуждено техническое поражение.

Многие матчи в розыгрыше не состоялись из-за неявки команд на матч.

Медалисты

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Остальные матчи в группе B не состоялись (см. «Ссылки»)

Плей-офф

За 5-8 место

За 1-4 место

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 8th Asian Games | Pakistan Sports Board
 Страница о турнире на сайте todor66.com

1978
Хоккей на траве
1978 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Таиланде
Декабрь 1978 года